O conventus asturicensis ou convento asturicense foi uma entidade administrativa romana situada no noroeste da Península Ibérica, que fiz parte da Galécia, cujo limite sul era o rio Douro. O nome tem origem na capital e cidade mais importante Asturica Augusta (atual Astorga).Sabemos pela obra de Plínio, o Velho que o convento asturicense tinha 22 povos num total de 240 000 pessoas livres.

Ver também
Convento bracarense
Convento lucense

Notas

Galécia